Пропанол:
 1-пропанол (пропан-1-ол, пропиловый спирт)
 2-пропанол (пропан-2-ол, изопропиловый спирт, изопропанол)